Ballroom ist das englische Wort für .

Ballroom bezeichnet:
 Ballroom (Musical), ein Broadway-Musical von 1978

Ballroom ist Namensteil unter anderem folgender Veranstaltungsgebäude:

 Barrowland Ballroom, Tanzclub in Glasgow, Schottland
 Bowery Ballroom, Ballsaal in New York, USA
 Savoy Ballroom, Tanzclub in New York, USA
 Starland Ballroom Konzerthalle in New Jersey, USA
 Vanity Ballroom Building, Detroit, USA

Ballroom als Tanzbegriff bezeichnet:
 Ballroom dance: die Standardtänze und das Welttanzprogramm, im weiteren Sinne auch alle Gesellschaftstänze
 Ballroom Tango: Tango (als Standardtanz, nicht Tango Argentino)

Siehe auch:
 Electric Ballroom, Techno-Veranstaltung in Berlin
 International Council of Ballroom Dancing